Фа́ртма (рут. ФартӀма, Хъартма) — покинутое село в Рутульском районе, относившееся к Мюхрекскому сельсовету.

История 
Село возникло приблизительно в конце XIX — начале XX вв. Когда люди из других сел в поисках благоприятного места для выпаса скота выбрали именно Фартму. Вскоре там начали появляться первые дома. Впоследствии некоторые жители Фартмы пересились в селение Нацма. В селе проживали представители двух тухумов — митарар и манафар. Е. Ф. Джейранишвили выделял «нацма-фартма-джилихурскую речь» как особый вид мюхрекского диалекта, однако Г. Ф. Ибрагимов считал, что в мюхрекском диалекте особые говоры не различаются. В источнике 1962 года опоминается как Фартма отселок Мюхрека наряду с Нацма, некоторыми исследователями приводится в списках рутульских аулов.

География 

Село находилось на склоне горы, зимнего пастбища села Мюхрек. Местность была очень благоприятной для земледелия и животноводства. В середине XX в. из-за отсутствия автомобильной дороги, электричества и другой инфраструктуры, люди вынуждены были переселиться на низменные территории. Позже поля засевались колхозом «Красный партизан».

Настоящее время 
В 1960-х годах жители Фартмы и селения Нацма были переселены в село Цудик. В настоящее время на месте села находятся лишь поля, на которых изредка проводится косьба. Остались лишь руины нескольких домов. В начале старого села находятся могилы выходцев из Фартмы.

Литература 
Про Фартма есть одноимённое стихотворение писателя Фазила Дашлая.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Статья Фазила Дашлая про Фартма

Упразднённые населённые пункты Рутульского района
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана